Нина Евгеньевна Озерецковская (1 января 1900 - 14 января 1982) - врач-педиатр, доктор биологических наук (1955), профессор (1966) Московского НИИ педиатрии и детской хирургии, специалист-биохимик по рациональному питанию здоровых и больных детей.

Биография 

Родилась 1 января 1900 года в селе Сергиевское (ныне г. Плавск) Тульской губернии.

В 1926 году окончила медицинский факультет МГУ. После окончания университета по распределению вела педиатрическую практику при строительстве Магнитогорского металлургического комбината. Затем более 40 лет работала в Институте педиатрии и детской хирургии Министерства здравоохранения РСФСР в Москве, в котором с 1947 по 1970 год являлась заведующей лаборатории биохимии. 

Главным предметом её многолетних научных исследований были различные нарушения обмена веществ, а также принципы рационального питания здоровых и больных детей.

Защитила кандидатскую диссертацию в 1939 году и впоследствии докторскую диссертацию в 1955 году по специальности биохимия. В 1966 году за научные заслуги ей было присвоено звание профессора. За время работы в институте была научным руководителем более 20 кандидатских и 6 докторских диссертаций. Автор более 50 опубликованных научных работ.

Была депутатом Фрунзенского райсовета города Москвы. За большие заслуги в научной, врачебной и общественной деятельности была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Семья 

Отец — Евгений Павлович Озерецковский (1853-1937), священник, протоиерей.

Мать — Лариса Николаевна Озерецковская (1863-1933)

Муж — Леонид Вильгельмович Бехман (1896-1956), врач

Дочь — Ольга Леонидовна Озерецковская, профессор-биохимик

Возможно (совпадают данные по отцу и месту его проживания — село Сергиевское), единокровная сестра писателя Геннадия Евгеньевича Озерецковского.

Примечания

Ссылки 
 Этапы большого пути (1927-2012). Московскому НИИ педиатрии и детской хирургии — 85 лет.  Под ред. Царегородцева А.Д., Длина В.В., Мизерницкого Ю.Л. — М.: «Прессарт», 2012 ISBN 978-5-9903287-2-3. 
 Научно-исследовательская лаборатория биохимии  // Официальный сайт Московского НИИ педиатрии и детской хирургии .  
 Профессор Н.Е. Озерецковская (к 70-летию со дня рождения). // Вопросы охраны материнства и детства, 1970; 15(9): 92.
 Э. А. Юрьева, А. А. Ананенко, Н. В. Алексеева - Важнейшие итоги и перспективы исследований в области клинической биохимии детского возраста, Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 1998. — № 1. — С. 66—69.
 Портал Родовод, Запись:753047 — Евгений Павлович Озерецковский р. 1853. 

Медики СССР
Доктора биологических наук
Похороненные на Новодевичьем кладбище